Globo Economia foi um telejornal economico da TV Globo. Era um mini-noticiário econômico, um boletim de 5 minutos, com as cotações e indicadores econômicos. Era produzido pela editoria de Economia da Central Globo de Jornalismo. Era apresentado no final da noite por Lillian Witte Fibe, logo após o Jornal da Globo, entre 1987 e 1989, sempre de segunda à sexta-feira. Embora dirigido a um público específico, o telejornal contava com uma linguagem de fácil entendimento. O último programa, exibido em março de 1989, falou sobre habitação, discutindo os juros da prestação da casa própria.

Programas da TV Globo
Telejornais do Brasil
Programas de televisão do Brasil que estrearam em 1987
Programas de televisão do Brasil encerrados em 1989
Programas de televisão em língua portuguesa
Telejornais da TV Globo